Притча о брачном пире — одна из притч Иисуса Христа о Царствии Небесном, содержащаяся в евангелиях от Матфея и Луки. В ней Царство Небесное уподобляется человеку, который созывал званных на брачный пир своего сына, но те отказались. Тогда созваны были все прочие, которые пришли и возлежали на пиру, но один из них, одетый неподобающе, был изгнан:

Богословское толкование 
Святитель Феофилакт Болгарский, рассуждая о притче, дает приведенным в ней образам следующие значения:
 Человек царь — Бог.
 Брачный пир — пиршество духовное, соединение со Христом.
 Сын (жених) — Христос.
 Невеста — Церковь и всякая душа.
 Рабы, посланные вначале — Моисей и современные ему святые.
 Званные — евреи, которые не поверили Моисею, но огорчали Бога в пустыне сорок лет и в дальнейшем не восхотели принять слово Божие и радость духовную. Некоторые из них не пошли на убийство пророков, но также не слушали их, и предпочли жизни духовной жизнь сластолюбивую и плотскую, что и значит «ушли на поле своё», или же удалились на торговлю, то есть предались корыстолюбию.
 Рабы, посланные второй раз — пророки, такие как Исайя, которого убили, Иеремия, которого повергли в грязный ров.
 Тельцы и откормленное — Ветхий и Новый Заветы. Ветхий обозначается тельцами, так как в нём приносились жертвы из животных, а Новый означается хлебным заготовлением, ибо ныне на алтаре мы приносим хлебы; их можно назвать хлебным приношением, так как они изготовляются из муки. Таким образом Бог призывает нас к вкушению благ и Ветхого, и Нового Завета.
 Войска, истребившие званных — римляне, которые погубили непокорных иудеев, сожгли их город Иерусалим.
 Рабы, посланные третий раз — апостолы.
 Званные на распутьях — язычники, ходившие прежде ложными путями. Апостолы же, выйдя из Иерусалима к язычникам, собрали всех: и злых, и добрых, то есть как исполненных всякими пороками, так и более умеренных, которых называют «добрыми» по сравнению с первыми.
 Человек, одетый не в брачную одежду — тот, кто не облекся в одежду милосердия, благости и братолюбия, обольщающий себя тщетными надеждами получить Царство Небесное и высоко думая о себе.
 Связывание рук и ног — неспособности души к действию. Тем показано, что в настоящем веке мы можем поступать и действовать так или иначе, а в будущем силы душевные будут связаны, и нельзя нам будет сотворить какое-либо добро для умилостивления за грехи.
 Скрежет зубов — бесплодное раскаяние.

Он же поясняет ряд ключевых моментов притчи:

Подобно притче о винограднике, и эта притча изображает неверие иудеев, только первая притча говорит о смерти Христа, а эта — о брачной радости, то есть о воскресении. Кроме того, обличаются здесь более тяжкие грехи иудеев, чем в первой притче. Там, когда у них требовали плодов, они убили требовавших, а здесь совершают убийство, когда их приглашают на пир…

Здесь ты спросишь: как это дается повеление «зовите званных», — если они званы, то зачем ещё звать их? Но знай, что каждый из нас по природе призван к добру, призван разумом, своим врожденным наставником. Но Бог посылает ещё и внешних учителей, чтобы они внешним словом созвали тех, кто уже зван по природе…

Вход на брачный пир происходит без различия: все мы, добрые и злые, призваны только по благодати. Но затем жизнь подлежит испытанию, которое царь производит тщательно, и жизнь многих оказывается оскверненною. Содрогнемся же, братья, помыслив, что у кого не чиста жизнь, для того бесполезна и вера. Таковой не только извергается из брачного чертога, но и посылается в огонь…

Производя допрос недостойного, Господь показывает, во-первых, что он человеколюбив и справедлив, а во-вторых, что и мы не должны никого осуждать, хотя бы кто, очевидно, и согрешал, если таковой открыто не изобличен в суде…

«Много званных», то есть Бог призывает многих, точнее, всех, но «мало избранных», немного спасающихся, достойных избрания от Бога. От Бога зависит избрание, но стать избранными или нет — это наше дело. Господь этими словами дает иудеям знать, что о них сказана притча: они были призваны, но не избраны, как непослушные.

Митрополит Антоний (Сурожский) указывает также на характер слабостей человека, заключённых в притче:

Не так ли бывает часто с нами и по отношению к Богу и по отношению друг ко другу? Когда чужую радость — будь то Божию, будь то человеческую — мы можем разделить, чтобы она стала «нашей» радостью, не только приобщиться чужой радости, но присвоить себе хоть какую-то долю её — мы с готовностью идем. Но когда нам надо «только» радоваться чужому счастью, когда, в конечном итоге, радость окажется не нашей, а его — Божией или человеческой, — нам «некогда», мы заняты землей, у нас своя радость, свой брак; у нас своя земля, своя работа, нам некогда пойти только ликовать, потому что кто-то другой ликует…
Делить горе мы иногда — не всегда — кое-как умеем; а разделить радость бывает очень трудно. Нужно очень много отрешенной, великодушной любви, чтобы уметь радоваться той радости, которая, в конечном итоге, останется собственностью другого, не моей. А вместе с этим если мы не можем радоваться так, то, значит, любви к человеку — или к Богу — у нас очень, очень мало; и оказывается, что мы умеем радоваться только тогда, когда рассчитываем, что радость будет наша, что мы сможем её присвоить.

Вместе с тем, человек, откликнувшийся на призыв Божий и достойно приготовивший себя ко встречи с Ним, не только станет свидетелем «чужой» радости, но и сам разделит её с Богом.

Примечания

Ссылки 
 Читаем Евангелие вместе с Церковью. Телеканал «Союз»
 Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея
 Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди
 Епископ Александр (Милеант). Евангельские притчи
 А. П. Лопухин. Толковая Библия
 Б. И. Гладков. Толкование Евангелия

Б
Евангелие от Матфея
Евангелие от Луки